Мадияр Рысбекович Ашкеев (род. 30 июля 1988 года, Мерке, Джамбулская область, Казахская ССР, СССР) — казахский боксёр, бронзовый призёр чемпионата Казахстана 2014, бронзовый призёр Всемирной серии бокса (WSB) 2014, мастер спорта Республики Казахстан. 

Профессиональный боксёр первого среднего веса (super welterweight). Обладатель титула чемпиона Североамериканской боксёрской федерации NABF Junior Super Welterweight и титула чемпиона NBA (Национальная боксёрская ассоциация) Super Welterweight

Любительская карьера 
В сентябре 2014 года Мадияр Ашкеев в трудном поединке с олимпийским чемпионом Лондона-2012 кубинцем Рониелем Иглесиасом Сотолонго (до 69 кг) получил рассечение, но сумел одержать победу — 2:1 (47:48, 48:47, 49:46). Но в «Битве чемпионов» полупрофессиональная казахская команда «Astana Arlans» уступила кубинской команде «Cuba Domadores». В итоге сезона кубинцы стали чемпионами Всемирной серии бокса (WSB), а казахстанцы - бронзовыми призёрами
.

В декабре 2014 года на чемпионате Казахстана Мадияр взял бронзовую медаль .

Карьера в профи 
В 2014 году Ашкееву поступило приглашение из Нью-Йорка от Fight Promotions начать профессиональную карьеру в США. Но тогда не срослось. В 2015 году Ашкеев прилетел в Штаты и самостоятельно в Лос-Анджелесе нашёл Эгиса Климаса - известного менеджера, ведущего ряд российских и казахстанских боксёров. Зимой тот пригласил Мадияра снова прилететь в Америку, устроил ему пару боёв и помог заключить контракт с промоутерской компанией Main Events . Тренировочная база в городке Окснард, Калифорния, США. Здесь он стал тренироваться в одной команде со своим земляком Мейиримом Нурсултановым.

Дебютный бой казахстанец провёл 12 декабря 2015 года в Калифорнии против афроамериканца Тэворуса Тига (2-6-2) и выиграл в связи с отказом соперника продолжать бой . Через два года и после 8 подряд побед на профессиональном ринге Ашкеев поделился впечатлениями об Америке .

23 мая 2019 выиграл свой первый профи-титул чемпиона NABF Junior Super Welterweight .

5 июля 2019 выиграл второй титул чемпиона NBA Super Welterweight, победив украинского боксёра Игоря Фанияна (16-20-3, 8 КО) в трудном бою. Оба боксёра получили рассечения, Ашкееву врач запретил продолжать бой, но победу присудили ему по итогам первых четырёх раундов .

Таблица профессиональных поединков

Примечания 

Боксёры Казахстана
Боксёры 2010-х годов
Боксёры первой средней весовой категории
Мастера спорта Республики Казахстан
Боксёры-проспекты